Audouin

Nom de famille 
Voir aussi 
 François-Xavier Audouin, prêtre, administrateur, magistrat et révolutionnaire français (1765-1837)
 Louis Audouin-Dubreuil, a fait des raids automobiles durant l'entre-deux-guerres (1887-1960)
 Pierre-Jean Audouin, révolutionnaire et journaliste français (1764-1808)
 Pierre Audouin, graveur français, (1768-1822)
 Sophie Audouin-Mamikonian, écrivain français (1961-)
 Jean-Victor Audouin, naturaliste, entomologiste et ornithologue français (1797-1841)

Prénom

Étymologie 
Ce prénom masculin provient du germanique Audwin, aud (richesse) et win (ami). Il est de même étymologie que le prénom Ouen, et est fêté le 24 août en l'honneur de saint Ouen.

D'abord patronyme en Grande-Bretagne puis, à partir du , nom de baptême, sa diffusion est restée discrète.

Personnages portant ce prénom 
 Audouin Dollfus (né en 1924), astronome
 Audouin ou Aldoin, roi lombard du .

Lieu géographique 
 La Jarrie-Audouin, commune du Poitou-Charentes

Biologie 
 Goéland d'Audouin, nommé d'après Victor Audouin

Notes et références 

Homonymie de patronyme